André Abegglen (1909-1944) – allenatore di calcio e calciatore svizzero
Max Abegglen (1902-1970) – calciatore svizzero, fratello di André
Nico Abegglen (1990) – calciatore svizzero